Hodu (; dt. „Huldiget Gott, verkündet seinen Namen“), in der Literatur auch Hodu-Formel genannt, ist ein Teil des jüdischen Morgengebets. Der erste Teil des Texts stammt aus dem 1. Buch der Chronik (Buch der Psalmen, Psalmenüberschriften) 16,8-36 und ist eines der längeren Dankgebete. Laut jüdischer (aschkenasischer) Überlieferung wurde der Text zuerst in der Zeit des König David gebetet und sei dann in den Zyklus der Gebete aufgenommen worden. Der zweite Teil des Hodu besteht aus Zitaten aus den Psalmen (in dieser Reihenfolge) 99, 78,  40, 25, 68, 94, 3, 46, 84, 20, 28, 33, 85, 44, 81, 144 und 13.

Im Buch der Psalmen beginnen Psalm 105,1; 106,1 sowie 107,1 ebenfalls mit der Hodu-Formel. Diese gehört in allen drei Psalmen zum Grundbestand.

Die „Hodu-Formel“/„Hodu-Psalmen“ sind ein Bestandteil des Psuke desimra am Schacharit und Schabbat.

Text und Übersetzung

Weblinks 
 Schacharit für Wochentage talmud.de (hebräisch/deutsch)
 Schacharit le-Schabbat שחרית לשבת auf daat.ac.il (hebräisch)

Einzelnachweise 

Jüdischer Gottesdienst
Gebet (Judentum)

he:פסוקי דזמרה#הודו
en:Songs of thanksgiving (pesukei dezimra)#Hodu